Силагадзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Силагадзе, Автандил Багратович (род. 1954) — академик АН Грузии
 Силагадзе, Джемал Георгиевич (1948—1991) — советский футболист, футбольный судья, футбольный тренер.
 Силагадзе, Исидор Андреевич — ( 1898-1970) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Силагадзе, Леван Нодарович (род. 1976) — грузинский футболист.